— японский художник и мастер цветной гравюры (ксилография).

Жизнь и творчество 

Синсуй Ито был одним из крупнейших художников направления нихонга и гравёров школы син ханга, образовавшихся в Японии к началу XX столетия.

После окончания школы 3-й ступени Ито поступает учеником магазин, торговавший произведениями искусства, где и познакомился с техникой живописи и графики. В 1911 году он идёт в обучение к художнику Киёкате Кабураги, который и дал ему псевдоним «Синсуй». В 1912 году Ито впервые выставляет свои работы в Тацуми гакай (Юго-восточное художественное общество), Кёдокай (Общество Отечества), Нихон бидзюцуин (Японский институт искусств). Художник работает также иллюстратором в токийских газетах.

Первое крупное произведение мастера — «Перед зеркалом», изображающее прекрасную женщину в красном кимоно. В годы Второй мировой войны художник сотрудничает с японским министерством пропаганды. Ито был послан на занятые японскими войсками острова Океании с патриотическими выступлениями, имевшими цель поддержание высокого боевого духа среди военнослужащих.

В 1952 году Синсуй Ито был объявлен японским Комитетом содействия культурному процветанию живым национальным сокровищем. В 1958 году он становится членом Японской академии художеств. В 1970 году Ито награждается орденом Восходящего солнца.

Художник был приверженцем бидзинга (изображения прекрасных женщин), писал также пейзажи, был мастером акварели. Он оказал большое влияние на формирование творчества Хасуя Кавасэ.

Филателия 
По мотивам произведений Синсуя Ито японское почтовое ведомство выпускало в 1974 и в 1983 годах почтовые марки.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Токио
Умершие в Токио
Художники Японии
Художники нихонга